Wacław II (1137–po 1192) – książę brneński 1174–1179, ołomuniecki 1174–1179, czeski 1191–1192
 Wacław II (1271–1305) – król Czech 1271–1305 i Polski 1300–1305
 Wacław II (1348–1419) – książę legnicki, biskup lubuski, biskup wrocławski
 Wacław II (ok. 1397–1445/1449) – książę opawski 1433–1445/1449
 Wacław II (ok. 1405–1456) – książę karniowsko-raciborski 1424–1437 (razem z bratem), raciborski 1437–1456
 Wacław II (ok. 1450–1484/1487) – książę zatorski 1468–1484/1487
 Wacław II (1488/1496–1524) – książę cieszyński 1518–1524